Символ Пирсона или обозначение Пирсона — это набор символов, используемых в кристаллографии в качестве средства описания кристаллической структуры, созданный В.Б.Пирсоном. Символ состоит чаще всего из двух букв и числа, например:
 Структура алмаза — cF8
 Структура рутила — tP6

Первые две буквы указывают решётку Браве, при этом первая строчная буква указывает класс кристалла (или сингонию), а вторая заглавная буква тип решётки. Число указывает на количество атомов в элементарной ячейке.

Символ Пирсона и пространственная группа 
Символ Пирсона неоднозначно определяет структуру кристалла и даже его пространственную группу. Например, три различных кристаллические структуры — NaCl (пространственная группа Fmm), алмаз (Fdm) и сфалерит (F3m) — имеют разные пространственные группы, но один и тот же символ Пирсона — сF8.

См. также 
 Список структурных типов
 Кристаллическая структура
 Решётка Браве
 Кристаллическая решётка

Примечания 

Кристаллография
Научные классификации